Hendrickx ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Hendrickx (* 1993), belgischer Hockeyspieler
 Albert Hendrickx (1916–1990), ein belgischer Radrennfahrer
 Benjamin Hendrickx (* 1939), belgisch-südafrikanischer Byzantinist
 Jorik Hendrickx (* 1992), belgischer Eiskunstläufer
 Loena Hendrickx (* 1999), belgische Eiskunstläuferin
 Marc Hendrikx (* 1974), niederländischer Fußballspieler
 Monic Hendrickx (* 1966), niederländische Schauspielerin
 Stan Hendrickx (* 1954), niederländischer Ägyptologe

Siehe auch:
 Hendricks
 Hendriks
 Hendriksz
 Hendrix (Begriffsklärung)